En Pologne, Tarnogóra peut désigner :

 Tarnogóra, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Tarnogóra, un village dans la voïvodie de Lublin.